Aurelio Cestari – ex ciclista su strada italiano
 Emanuele Cestari – politico italiano
 Eugenio Cestari – ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Cestaro